Пішохі́дний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Пішохідний провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Пішохідний провулок — провулок у місті Ізюм Харківської області.
 Пішохідний провулок — провулок у місті Київ.
 Пішохідний провулок — провулок у місті Ровеньки Луганської області.

Провулки